Tenisowy turniej Commonwealth Bank Tournament of Champions, zamykający sezon rozgrywek kobiecych, w 2010 odbywa się w dniach 4 listopada - 7 listopada na indonezyjskiej wyspie Bali.

Do udziału w turnieju zaproszono sześć najlepszych zawodniczek świata według rankingu WTA obejmującego tylko zwycięstwa w turniejach o kategorii International Series (nie mogły zagrać w Sony Ericsson Championships 2010) oraz dwie zawodniczki z "dziką kartą". Tenisistki rywalizują systemem pucharowym. Turniej jest rozgrywany na kortach twardych w hali.

Uczestniczki

Drabinka

Pula nagród

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju

2010 w tenisie ziemnym
2010
2010 w Indonezji